Лафејет има више значења:
 Мари Жозеф де Лафејет, француски војсковођа и државник
 Округ Лафејет (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Лафејет (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Лафејет (Луизијана), је округ у америчкој савезној држави Луизијана
 Округ Лафејет (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Лафејет (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Лафејет (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Лафејет (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Лафејет (округ Медисон, Охајо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Лафејет (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Лафејет (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Лафејет (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Лафејет (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Лафејет (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Лафејет (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Лафејет (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Лафејет (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Лафејет (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Лафејет (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Лафејет (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Лафајет (округ Ален, Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Шаванијак Лафајет, је насеље и општина у централној Француској у региону Оверња, у департману Горња Лоара која припада префектури Бријуд